Pielmeier ist der Familienname folgender Personen:

 John Pielmeier (* 1949), US-amerikanischer Drehbuchautor und Schauspieler
 Markus Pielmeier (* 1987), deutscher Volleyballspieler
 Thomas Pielmeier (* 1987), deutscher Eishockeyspieler
 Timo Pielmeier (* 1989), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Piehlmayer